Tettinger ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Tettinger, deutscher Sänger und ehemaliges Mitglied der Band Wise Guys, siehe Wise Guys
 Marcus Tettinger (1540–1600), deutscher katholischer Geistlicher und Hochschullehrer, siehe Markus Tegginger
 Peter Tettinger (1947–2005), deutscher Jurist